— железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation, расположенная в городе Футю.

Планировка станции

Близлежащие станции 

Железнодорожные станции, открытые в 1916 году